Левиатов Юлий Георгиевич () — советский промышленный деятель, организатор производства. Директор Сарапульского электрогенераторного завода (1959—1982).

Биография 
Родился 21 января 1915 года в местечке Кривой Рог.

В 1933 году окончил школу ФЗУ и начал трудовую деятельность слесарем-механиком.

В 1941 году окончил Московский энергетический институт. Работал на заводах Министерства авиационной промышленности в Москве и Кирове. Член ВКП(б) с 1944 года. 

С 1942 года начал работать на Сарапульском электрогенераторном заводе — инженер-конструктор, начальник цеха, главный технолог, главный инженер, в 1959—1982 годах — директор.

Внёс вклад в освоение серийного производства генераторов для штурмовиков П-2, в освоение заготовок и изготовление деталей методом литья в кокиль и центробежного литья венца червячного колеса для электрокар. Разработал ряд испытательных стендов, в т. ч. для динамического испытания роторов электрических генераторов. Под его руководством на СЭГЗ освоено изготовление высокоточного централизованного гидропривода — системы управления рулями космических ракет. Руководил освоением новой авиационной техники, генераторов серии ГТНЖЧ с охлаждением в среде масляного тумана. Завод приступил к серийному выпуску товаров народного потребления. Были внедрены системы автоматизированного управления предприятием, бездефектного изготовления продукции, сетевого планирования подготовки производства.

Принимал активное участие в жизни Сарапула. Помог в открытии детской школы искусств № 2.

Он единственный автор двух изобретений. Принял участие в создании 30 рационализаторских предложений. Депутат Верховного Совета Удмуртской АССР (1980—1984). Председатель Сарапульского городского совета ветеранов войны и труда.

Умер 12 апреля 2005 года в Сарапуле.

Награды 
 Почётный авиастроитель СССР;

 Почётный гражданин города Сарапула (1980) — за большие заслуги в социально-экономическое развитии города, за плодотворную производственную и общественно-политическую деятельность;
 орден Ленина (1971);
 орден Трудового Красного Знамени (1966);
 медаль «Ветеран труда».

Память 
 Именем названа улица в Сарапуле;
 Памятная доска на административном здании Сарапульского электрогенераторного завода.

Примечания

Источники 
 
 
 Чухланцева, В. Эпоха Юлия Левиатова, красного директора ЭГЗ / В. Чухланцева // Красное Прикамье. — 2015. — 25 июня. — С. 5.
 Высоцкий, Лев Абрамович. Красный директор ЭГЗ [Текст] / Лев Высоцкий // Деловой квадрат. — 2015. — № 5. — С. 54—55.
 Золотыми буквами имя Юлия Левиатова вписано в историю // Красное Прикамье. — 2015. — 18 июня. — С. 2.
 Шадрина И. И долго будет тем любезен он народу / И. Шадрина // Красное Прикамье. — 2002. — 15 июня.
 Субботина, Марина Валентиновна. Юлий Великолепный: и почему он не Герой? [Текст] / Марина Субботина // Удмуртская правда. — 2015. — 21 января. — С. 3.
 Левиатов Юлий Георгиевич // Урал ковал победу. Сборник-справочник / Алексеев С. Д. и др. — Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1993. — 387 с. — С. 123—124.

Ссылки 
 Левиатов Юлий Георгиевич в свободной энциклопедии Урала.
 Левиатов Юлий Георгиевич (1915—2005), директор Сарапульского электрогенераторного завода.

Почётные граждане Сарапула
Выпускники МЭИ
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Удмуртской АССР